Ole Henriksen er navnet på flere personer:

 Ole Henriksen (politiker) (1934-2013) – dansk politiker, næstformand for SF
 Ole Henriksen (kosmetolog) (født 1951) – dansk kosmetolog
Se også:
 Ole Bernt Henriksen (1934-2002) – dansk journalist, konservativ politiker og forfatter (Ole Weirup Bernt Henriksen)